Oskar Lindblom (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 

Lindblom est sélectionné en  position lors du  tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Flyers de Philadelphie alors qu'il joue pour le Brynäs IF en . Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey au cours de la saison 2017-2018 et y joue sa première saison complète l'année suivante. En , on lui diagnostique un sarcome d'Ewing ce qui met un terme à sa saison 2019-2020 alors qu'il était un des deux meilleurs buteurs de son équipe. De retour au jeu pour la saison 2020-2021, il reçoit à la fin de la saison, le trophée Bill-Masterton de la LNH en tant que joueur avec le plus de qualités de persévérance et d'esprit d'équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || Brynäs IF U20 || SuperElit ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Brynäs IF U20 || SuperElit ||43 ||13 ||20 ||33 ||28 ||7 ||6 ||1 ||7 ||6
|-
| 2013-2014 || Brynäs IF || SHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF || SHL ||37 ||8 ||7 ||15 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF || SHL ||48 ||8 ||17 ||25 ||14 ||3 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
| 2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||8 ||2 ||5 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Brynäs IF || SHL ||52 ||22 ||25 ||47 ||18 ||20 ||4 ||10 ||14 ||10
|-
| 2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||54 ||16 ||18 ||34 ||10 ||11 ||4 ||3 ||7 ||0
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH ||23 ||2 ||4 ||6 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 81 || 17 || 16 || 33 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 30 || 11 || 7 || 18 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 50 || 8 || 6 || 14 || 9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 79 || 12 || 14 || 26 || 22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 263 || 50 || 47 || 97 || 63 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2013 || align=left| Suède U17 || align=left|Défi mondial -17 ans || 6 || 8 || 5 || 13 || 0 || || align=left| Médaille d'or
|-
| 2013 || align=left| Suède U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || +2||align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Suède U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 || 3 || 6 || 2 || +5||align=left| place
|-
| 2015 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 4 || 5 || 9 || 0 || -1||align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 3 || 3 || 6 || 0 || +1||align=left| place
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 8 || 3 || 1 || 4 || 12 || 0 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
2021 : remporte le trophée Bill-Masterton

Références 

Naissance en août 1996
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Gagnant du trophée Bill-Masterton